Межевский сельский Совет — сельский Совет на территории Оршанского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Межевский сельсовет включает 38 населённых пунктов:

 Алантьево — деревня.
 Бояковщина — деревня.
 Глинище — деревня.
 Грязино — деревня.
 Дубницы — деревня.
 Дубровка — деревня.
 Заполье — деревня.
 Зоськово — деревня.
 Заречье — деревня.
 Ивашково — деревня.
 Измайлово — деревня.
 Казечино — деревня.
 Казечки — деревня.
 Каменка — деревня.
 Кашино — деревня.
 Колотовки — деревня.
 Коновалово — деревня.
 Лесничие — деревня.
 Лаги — деревня.
 Мальжонково — деревня.
 Лужки — деревня.
 Лужки
 Медведники — деревня.
 Межево — агрогородок.
 Молотынь — деревня.
 Моньково — деревня.
 Новое Село — деревня.
 Озерок — деревня.
 Рубашино — деревня.
 Свистуны — деревня.
 Смоляны
 Столбуны — деревня.
 Стайки — деревня.
 Стопурево — деревня.
 Ферма — деревня.
 Черкасово — деревня.
 Шемберово — деревня.
 Юрцево — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Оршанский райисполком

Сельсоветы Оршанского района (Витебская область)